Сан Антонио дел Варал има више значења:

 Сан Антонио дел Варал (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Сан Антонио дел Варал (Херекуаро), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику